Ameide (plaats), een stad in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden
 Ameide (Helmond), een voormalige waterloop in Helmond